Agoniates är ett släkte av fiskar. Agoniates ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Agoniates